

Lokalizacje

Niemcy 
 Liepen – część gminy (Ortsteil) Neetzow-Liepen, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lipno

Zobacz też 
 Liepe
 Neetzow-Liepen